Mændens maraton fandt sted den 12. august 2012 i Londons gader.

Resultater

Referencer 

Maraton mænd